Entente (frz. ‚Bündnis, Einvernehmen‘) steht für:

 Entente cordiale, Bündnis zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich (1904)
 Triple Entente, aus der Entente cordiale entstandenes Bündnis zwischen dem Vereinigten Königreich, Russland und Frankreich (1907)
 das aus der Triple Entente 1914 entstandene Militärbündnis während des Ersten Weltkriegs, siehe Triple Entente #Die Entente und ihre Verbündeten im Ersten Weltkrieg und Alliierte #Erster Weltkrieg
 Kleine Entente, ein Bündnis zwischen der Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien (1920)
 Conseil de l’Entente, ein Zusammenschluss ehemaliger französischer Kolonien in Westafrika (1959)
 Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture, der europäische Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Meerschweinchenzucht (seit 1938)

Siehe auch: